Деминов — фамилия; имеет женскую форму Деминова.
 Деминов, Абдрахман Султанович (1906—1945) — крупный промышленный деятель и организатор производства, один из основателей стекольной промышленности СССР.
 Деминов, Дмитрий Константинович (1903—1968) — советский и польский военный деятель, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, бригадный генерал (ПНР)